Le terme Pozer peut se référer à :

Personnalités 

 Christian Henry Pozer (-), un avocat et homme politique provincial et fédéral du Québec, au Canada.
 George Pozer, nom anglicisé de Johann Georg Pfotzer, (-), né à Willstätt, Baden, il émigre en Angleterre en 1773 et se rend plus tard à New York où il devient marchand. Loyaliste, il quitte les États-Unis après la guerre de l'Indépendance pour retourner en Angleterre.